Елена Ивановна Захарова () — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.

Биография 
Родилась в 1907 году в Мозыре. Член КПСС.

С 1930 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1930—1999 гг. — ассистент Института агропочвоведения, специалист Бюро обследования Института плодоводства, старший специалист Бюро обследования при Садвинсовхозобъединении, научный сотрудник и ученый секретарь ЦГЛ им. И. В. Мичурина, заведующий отделом агротехники, научный консультант Всероссийском институте виноградарства и виноделия в Новочеркасске.

За выведение новых зимостойких сортов винограда для средней и восточной зон Европейской части СССР и разработку агротехники этой культуры была в составе коллектива удостоена Сталинской премии 1951 года.

За разработку и внедрение в производство технологии механизированного возделывания виноградников в зоне укрывного виноградарства была в составе коллектива удостоена Государственной премии СССР в области техники 1971 года.

Умерла в Новочеркасске 2 октября 1999 года.

Научная деятельность 
Ученым теоретически обоснованы и разработаны рекомендации по основным приемам агротехники, на основе которых широко внедрены в производство системы формирования кустов винограда, в том числе односторонние формы для механизации укладки и укрытия лоз; выявлены оптимальные площади питания кустов в соответствии с природно-агротехнических условий, рациональные размеры нагрузка кустов и длина лоз при подрезке; разработаны методы ускоренного размножения дефицитных и новых сортов винограда. Соавтор 5 новых районированных сортов винограда с повышенной морозостойкостью. Автор 210 научных работ, 5-и изобретений. Ею подготовлено 10 кандидатов и докторов наук. Среди работ:
 Виноградарство.- Москва, 1960;
 Формирование, обрезка и нагрузка виноградных кустов. Ростов н / Д., 1964;
 Новые морозоустойчивые сорта винограда.- Махачкала, 1965 (в соавторстве);
 Виноградный куст.- Ростов н / Д., 1972 (в соавторстве).

Знаки отличия 
 Лауреат Государственной премии СССР:
 за 1951 год — за выведение новых морозостойких сортов винограда и разработку агротехники северного виноградарства;
 за 1971 год — за разработку и внедрение в производство технологии механизированной обработки виноградников в зоне укрывной культуры).
 Заслуженный агроном Российской Федерации;
Награждена:
 орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», Дружбы народов;
 14 медалями ВДНХ;
 почетными грамотами Верховного Совета РСФСР, Российской академии наук.

Примечания

Литература 
 

Виноградари СССР
Члены КПСС